est une expression anglaise signifiant « les chasseurs ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , groupe punk rock formé à Québec (Canada) ;
 , groupe instrumental des années 1960 formé à Cheshunt (Royaume-Uni).

Littérature 

 , roman semi-autobiographique de  publié en 1956 ;
 , roman de  publié le .

Cinéma 

 , titre original de Flammes sur l'Asie, film américain de  sorti en 1958 ;
 The Hunters, film grec de  sorti en 1977 ;
 , thriller suédois de  sorti en 1996 ;
 The Hunters, film franco-américain de  sorti en 2011 ;
 The Hunters, film américain de  sorti en 2013.

Voir aussi